Никола́й Пи́менов:
 Пименов, Николай Андреевич (1895—1955) — советский военный деятель, полковник.
 
 Пименов, Николай Игоревич (род. 1958) — советский гребец (гребля академическая).
 Пименов, Николай Николаевич (1927—2005) — советский вятский художник.
 Пименов, Николай Степанович (1812—1864) — русский скульптор.
 Пименов, Николай Фёдорович (1923—2012) — полный кавалер ордена Славы.